Пурна Джаганнатан (Poorna Jagannathan, род. 22 декабря 1972) — актриса кино и телевидения, продюсер. Наибольшую известность ей принесли съемки в телесериале «Однажды ночью» и роль в культовой индийской комедии «Однажды в Дели». Джаганнатан Пурна является продюсером театральной постановки — «Nirbhaya», направленной против замалчивания фактов сексуального насилия. В 2013 году пьеса получила премию Amnesty International и была названа «Дейли телеграф» одной из «самых мощных пьес театра, которые вы когда-либо видели». В 2012 году Джаганнатан Пурна была включена индийским журналом «Фемина» в топ-10 в номинации «50 самых красивых женщин Индии», а в 2014 году она была названа в числе 50 самых влиятельных женщин Индии.

Биография 
Джаганнатан Пурна — дочь дипломата; родилась в Тунисе. Её детство прошло в Пакистане, Ирландии, Индии, Бразилии и Аргентине. Владеет английским, испанским, португальским, хинди и тамильским языками. Джаганнатан Пурна окончила факультет журналистики в университете Мериленда. Затем она продолжила свое образование в Actors Studio Drama School в Нью-Йорке.

Карьера 
Джаганнатан снялась в эпизодах таких телесериалов как «Лучше звоните Солу», «Чёрный список», «Закон и порядок». В 2016 году Джаганнатан Пурна снялась в сериале канала HBO «Однажды ночью», который собрал очень хорошие отзывы. В сентябре 2016 года было объявлено, что Джаганнатан Пурна присоединился к постоянному актерскому составу сериала «Цыганка». Сериал был выпущен компанией Netflix 30 июня 2017 года. В августе 2017 года компания Netflix объявила, что не будет продлевать «Цыганку» еще на один сезон. В мае 2018 года стало известно, что Джаганнатан присоединилась к актёрскому составу сериала HBO «Большая маленькая ложь», получив роль Кэти Ричмонд, персонажа, который появляется во втором сезоне сериала.

Джаганнатан снялась в фильме 2019 года «Репост». Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году, и был сразу приобретён компанией HBO.

Шокированная сенсационным групповым изнасилованием и убийством в Дели 16 декабря 2012 года, Джаганнатан Пурна придумала и спродюсировала театральную пьесу под названием Nirbhaya («бесстрашный», псевдоним, данный жертве). Пьеса опиралась на дело об изнасилование и убийстве Джиоти Сингха Панди; автор использовал трагическое событие в качестве катализатора, чтобы нарушить молчание в обществе о сексуальном насилии. Пьеса Nirbhaya, впервые сыгранная в рамках Эдинбургского театрального фестиваля в 2013 году получила множество наград и хвалебных отзывов.

24 апреля 2020 года в онлайн-кинотеатре Apple TV+ вышел мини-сериал «Защищая Джейкоба», где она сыграла роль доктора Элизабет Вогел.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Продюсеры США